Хилмар Тормод Ингольф Баунсгор (;  — ) — датский государственный и политический деятель. Премьер-министр Дании с 2 февраля 1968 по 11 октября 1971.

Рождение и образование 
Хилмар Баунсгор родился в Слагельсе на острове Зеландия. Баунсгор окончил учёбу в высшем коммерческом училище и работал в частных организациях.

Политическая карьера 
Хилмар Баунсгор вступил в партию «Радикальная Венстре» () и с 1948 года был одним из лидеров этой партии. В том же году он стал председателем молодёжной организации партии. В 1957 году он впервые был избран в парламент Дании (Фолкетингет), в котором сидел до 1977 года. Он был министром торговли с 1961 по 1964 год в правительствах Вигго Кампманна и Йенса Отто Крага. В 1964 году Баунсгор и его партия покинули правительство. В 1968 году было сформировано новое правительство из радикальных левых, «Венстре» и Консервативной народной партии с Баунсгором в качестве премьер-министра. После выборов 1971 года Баунсгор и его правительство ушли в отставку. В 1977 году Баунсгор ушёл с должности председателя партии, его заменил Свен Хаугорд.

Жизнь после политической карьеры 
Покинув политику, Баунсгор стал председателем правления датской газеты Politiken, прежде бывшей рупором партии «Радикальная Венстре».

Баунсгор умер в 1989 году и был похоронен на кладбище Ордрупа.

Примечания 

Депутаты фолькетинга
Премьер-министры Дании
Министры Дании
Премьер-министры, вступившие в должность в 1968 году
Правители Европы XX века